Caleb est un personnage de la bande dessinée W.I.T.C.H. et du dessin animé du même nom. Il est le chef des rebelles de Méridian, et, par conséquent, un allié des héroïnes. Son origine comme son devenir changent considérablement entre le comic original et la série animée.

Histoire dans la Bande dessinée 
Caleb était à l'origine un Murmurant, c'est-à-dire une plante changée en être humanoïde par Phobos pour lui servir de serviteur. Néanmoins, il était plus intelligent que les autres murmurants, et possédait de fortes capacités de réflexion. Il développa rapidement une conscience propre et découvrit la misère du peuple de Méridian. Il s'évada du jardin de Phobos, se retourna contre son créateur et dressa une rébellion secrète dans la cité, dont il fut reconnu le chef.

Cependant, sur Terre, la future gardienne de Kandrakar Cornélia avait des rêves d'un personnage inconnu, qui n'était autre que Caleb, et qu'elle aimait. Utilisant inconsciemment ses pouvoirs, Elyon avait alors dessiné Caleb et offert le croquis à Cornélia. Lorsque celle-ci, devenue gardienne, se rendit à Méridian pour retrouver Elyon, elle eut la surprise de trouver Caleb en chair et en os, et leur amour devint réel et réciproque.

Ce fut Caleb qui révéla à Elyon la vérité sur ses origines, lui dévoilant qu'elle était la Lumière de Méridian. Par la suite, il aida plusieurs fois les W.I.T.C.H. face à Phobos. Malheureusement, lors de la révolte de Méridian, il fit face à son ancien maître, qui, pour se venger, le ramena à sa forme originelle, c'est-à-dire celle d'une fleur. Cornélia fut profondément blessée par cet évènement, et, après avoir conservé la fleur avec soin, la confia à Vathek.

Un peu plus tard, les cinq pouvoirs furent temporairement réunis en Cornélia, qui, désormais toute-puissante, parvint à ressusciter Caleb, malgré l'opposition acharnée de Luba. Après de longues complications, Caleb retourna à Méridian, n'ayant pas plus que Cornélia le courage de quitter son monde d'origine. Il devint l'intendant d'Elyon sous le règne de celle-ci.

Description

Physique 
Caleb possède, comme tous les habitants de Méridian, deux apparences, mais il garde toujours sa forme humaine, sa forme de murmurant n'ayant été vu que très brièvement (une seule case, exactement) lors de son face à face avec Phobos. Sa forme humaine est celle d'un beau jeune homme aux cheveux bruns et courts, avec des traces vertes sur les joues dans la BD (ce détail est retiré dans la série animée). Il est presque éternellement vêtu d'un T-shirt noir, d'un pantalon marron et d'un long manteau gris.

Pouvoirs 
Caleb n'a pas vraiment montré d'aptitudes particulières, que ce soit dans la BD ou dans la série animée. On a bien pu le voir faire quelques choses particulières, comme transformer une larme de Cornélia en fleur, mais cela reste peu. On peut tout de même noter qu'il est doué pour se battre, fait mis en avant dans la série animée.

Caractère 
Caleb est courageux, bon, loyal et généreux. S'il ne possède pas de pouvoirs particuliers, il est en revanche très intelligent. Il est fidèle à Méridian, et apporte un soutien considérable à la rébellion.

Autres versions 
Une version radicalement différente de Caleb apparaît dans le dessin animé adapté de la série animée. Contrairement à la version du comic, il est un habitant ordinaire de Méridian plutôt qu'un Murmurant. Il est en fait le fruit d'un amour entre son père et Nerissa ancien membre des CHYKN (Cassidy, Halinor, Yan Lin, Kadma et Nerissa, les anciennes gardiennes de la muraille), et antagoniste principal dans la saison 2. En outre, il a un rôle plus important tout au long de la série, passant une longue période sur Terre à essayer de vivre comme un humain. Néanmoins, il est toujours le chef de la rébellion de Méridian.

Personnage de W.I.T.C.H.